

Sigle
 Grazer Athletiksport-Klub – società calcistica austriaca.
 Gruppo Astrofili Keplero

Codici
 GAK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gakona (Stati Uniti)
 gak – codice ISO 639-3 della lingua gamkonora

Musica
 GAK – pseudonimo di Richard David James
 GAK – album discografico di GAK del 1994

Persone 
 Slavko Gak – pallanuotista serbo